Красинский сельский совет — муниципальные образования, административно-территориальные единицы.

 Красинский сельский совет (Криворожский район) 
 Красинский сельский совет (Тюхтетский район)